Viaggio in paradiso – romanzo di Mark Twain del 1909
 Viaggio in paradiso – film muto del 1921 diretto da Fred C. Newmeyer
 Viaggio in paradiso – film del 2012 diretto da Adrian Grunberg